Ciolacu ist der Name folgender Personen:

 Corina Schardt, geboren als Corina Ciolacu (* 1973), rumänisch-deutsche Handballspielerin
 Marcel Ciolacu (* 1967), rumänischer Politiker